Вильгельм Бринкман:
 Бринкман, Вильгельм (1861—1916) — немецкий миколог.
 Бринкман, Вильгельм (1910—1991) — немецкий гандболист.